Otterburn kan syfta på följande platser:

 Otterburn, Amelia County – en ort i Amelia County, Virginia, USA
 Otterburn, Bedford – en ort i Bedford County, Virginia, USA
 Otterburn, Northumberland – en ort och civil parish i Northumberland, England
 Otterburn, North Yorkshire – en ort och civil parish i North Yorkshire, England
 Otterburn, Sydafrika – en ort i KwaZulu-Natal, Sydafrika

Se även 
 Otterburn Park – flera